Сатево има више значења:

 Сатево (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сатево (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сатево (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сатево (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сатево (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сатево (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Сатево (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Сатево (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику